Numele Gheorghiu se poate referi la:

 Adrian Gheorghiu (fotbalist) (n. 1981), fotbalist
 Adrian Gheorghiu (politician) (n. 1957), politician
 Angela Gheorghiu (n. 1965), soprană
 Alexandru Gheorghiu (1890-1967), amiral
 Alexandru Mike Gheorghiu (n. 1977), român
 Alin Gheorghiu (n. 1973), balerin
 Bogdan Gheorghiu (n. 1975), deputat
 Cătălina Gheorghiu (n. 1969), atletă
 Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992), scriitor
 Constantin V. Gheorghiu (1894-1956), academician român, chimist
 Corneliu Gheorghiu (1924-2019), pianist și compozitor
 Costel Gheorghiu (1956-2009), om politic
 Cristache Gheorghiu (1892-1982), general
 Dorin Gheorghiu (n. 1942), general 
 Dumitru Gheorghiu (n. 1956), filozof
 Dumitru Gheorghiu (bober) (n. 1904), bober
 Dumitru Gheorghiu (general), general 
 Ermil Gheorghiu (1896-1977), general aviator
 Florin Gheorghiu (n. 1944), șahist
 Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965), om politic
 Gheorghe Gheorghiu (cantautor) (n. 1954), cantautor român
 Gheorghe Gheorghiu (scriitor) (n. 1911), scriitor
 Gheorghe R. Gheorghiu (1890-1977), general
 Gheorghe Th. Gheorghiu (1908-1979), matematician român
 Ion Alin Gheorghiu (1929-2001), pictor și sculptor
 Ion S. Gheorghiu (1885-1968), academician, inginer
 Jeana Gheorghiu (1946-2007), jurnalistă
 Kity Gheorghiu Mușatescu, actriță
 Lica Gheorghiu (1928-1987), actriță
 Lucian Gheorghiu (1955-2016), jurnalist 
 Luminița Gheorghiu (1949-2021), actriță
 Luminița Gheorghiu (politiciană), (n. 1952), senatoare
 Maria Gheorghiu (n. 1963), cântăreață
 Mihaela Gheorghiu‎ (n. 1971), atletă română
 Mihai Gheorghiu (n. 1967), filolog, om politic
 Mihai Dinu Gheorghiu (n. 1953), sociolog și critic literar 
 Mihail Gheorghiu Bujor (1881-1974), avocat, jurnalist și militant socialist
 Mihnea Gheorghiu (1919-2011), scriitor
 Miluță Gheorghiu (1897-1971), actor
 Mircea Gheorghiu (n. 1969), profesor de actorie și actor
 Natalia Gheorghiu (1914-2001), chirurg pediatru
 Nicolae Gheorghiu (1908-1990), lider comunist
 Octavian Gheorghiu (n. 1921), matematician
 Petre Gheorghiu (1929-2000), actor
 Roxana Gheorghiu (n. 1974), jucătoare de handbal
 Smaranda Gheorghiu (1857-1944), scriitoare și publicistă
 Sorin Gheorghiu (1939-2008), actor
 Stan Gheorghiu (1949-2016), jucător și antrenor de fotbal
 Șerban Gheorghiu (1896-1957), matematician
 Ștefan Gheorghiu (1879-1914), militant socialist
 Ștefan Gheorghiu (violonist) (1926-2010), muzician
 Tașcu Gheorghiu (1910-1981), scriitor
 Teo Gheorghiu (n. 1992), pianist elvețian
 Teodora Gheorghiu (n. 1978), soprană
 Traian Gheorghiu (1987-1968), fizician
 Traian Gheorghiu (publicist) (1906-1982), scriitor
 Valentin Gheorghiu (n. 1928), muzician
 Vasile Gheorghiu (1872-1959), profesor
 Viorel Gheorghiu (n. 1950), deputat teolog 
 Virgil Gheorghiu (1903-1977), poet, muzician
 Virginia Gheorghiu (n. 1964) este un om politic
</div>

Vezi și 
 
 Listă de nume românești

Nume de familie românești